Gracia ou Gràcia peut faire référence à :

Patronymes 

 Antonio Gracia (né en 1917), footballeur espagnol.
 Cédric Gracia (né en 1978), coureur cycliste français.
 Clemente Gracia (1897-1981), footballeur espagnol.
 Frédéric Gracia (né en 1959), peintre français.
 Hosokawa Gracia (1563-1600), sainte catholique japonaise.
 Javi Gracia (né en 1970), footballeur et entraîneur espagnol.
 Jean Gracia (né en 1955), dirigeant sportif français.
 José Raúl Gracia Hernández (né en 1972), matador espagnol.
 Lucien de Gracia (1896-1985), homme politique français.
 Mickaël Gracia, (né en 1984), joueur de rugby à XV français.
 Rubén Gracia, dit Cani (né en 1981), joueur de football espagnol.
 Rui Da Gracia (né en 1985), footballeur équatoguinéen.
 Sancho Gracia (1936-2012), réalisateur espagnol.
 Sígfrid Gràcia (1932-2005), footballeur espagnol.
 Sylvie Gracia (née en 1959), femme de lettres française.

Prénoms

Toponymes

Alta Gracia, ville d’Argentine.

Gràcia, ancienne commune de la périphérie de Barcelone en Catalogne, indépendante entre 1820 et 1821 et entre 1850 et 1897 et intégrée en 1897 à la commune de Barcelone.
 District de Gràcia, district de Barcelone en Catalogne, constituée approximativement par le territoire de l'ancienne commune de Gràcia.
 Vila de Gràcia, quartier de Barcelone en Espagne, situé dans le district de Gràcia.
 Passeig de Gràcia, avenue barcelonaise.
 Travessera de Gràcia, avenue barcelonaise.

Divers 
 Gracia Orlová, course cycliste féminine en République tchèque et en Pologne.
 Les Castellers de Gràcia, colla castellera du quartier de Gràcia à Barcelone.